El término Fawkes puede referirse a:
 Guy Fawkes, un conspirador católico inglés.
 Fawkes, un fénix mascota de Albus Dumbledore en la serie Harry Potter, nombrado después de Guy Fawkes.